

Događaji
 Pohod Sargona II. protiv zemlje Urartu, zbog pisma što ga je uputio bogu Ašuru.

Rođenja

Smrti